Владислав Фісун (народився 7 червня 1974, Харків, Україна) — більше відомий як Влад Фісун, український журналіст, радіоведучий, діджей (сценічне ім'я Fun2mass). Головний редактор журналів Playboy, Viva! та Афіша. Ведучий музичних шоу «Большой Фисун», «Праздная жизнь» та "33/45" на Радіо Аристократи.
Регулярний учасник жюрі премії Aprize Music Awards.  Перший український ді-джей, який виступав на фестивалі Sziget в Будапешті. Ді-джей в першому українському таборі Куренівка на фестивалі Burning Man.
Креативный директор фестивалю Atlas Weekend 2018.

Біографія

Журналіст 
 Січень 2000 - Вересень 2004 - KP Publications, журнал Афіша, головний редактор
 Жовтень 2004 - Квітень 2005 - Edipresse Ukraine, журнал Viva!, головний редактор
 Червень 2005 - Грудень 2009 - “Бурда Україна”, журнал Playboy, головний редактор

Радіоведучий 
 Лютий 2014 - ведучий шоу “Большой Фисун”, “Праздная жизнь”, aristocrats.fm

Большой Фисун 
Ефіри: Dakhabrakha, Young Fathers, Estas Tonne, Jamala , Boombox

Праздная Жизнь 
Ефіри:
Vacuum, Alai Oli, Jay Jay Johanson, Beissoul & Einius

33/45 
Ефіри:
Євген Кібець , Антон Птушкін, Ніл Тарасов

DJ Fun2mass 

Кар'єру ді-джея Влад почав у Харкові у 1996 році в невеликих нічних барах. Нікнейм Fun2Mass був придуманий до початку кар'єри ді-джея на відпочинку в молодіжному таборі.

Згодом, після переїзду до Києва Fun2Mass став резидентом чілл-аут клуба Ultra. Потім резидент вечірок в кав'ярні “Бабуїн” (Київ) та “Квартира Бабуїн”.

В 2005 році Влад виступив на фестивалі Jazz Koktebel в Криму та став першим в історії фестивалю ді-джеєм і постійним учасником фестивальної програми. Співробітництво продовжилось навіть після переїзду фестивалю в Одеську область у зв'язку з окупацією Криму. 

В 2006 році разом з колегою по журналу Афіша Володимиром Сівашем організував b2b проект Magazine DJ’s. Проект виступав на презентації Pinchuk Art Centre на Венеціанському Бієнале в Palazzo Papadopoli. 

В 2011, 2012 та 2013 роках Влад брав участь в організації фестивалю Z-Games а також виступав в програмі як артист. В ці роки фестиваль неформально закінчувався 8-годинним ді-джей сетом Влада в барі “Гнездо”.

В 2015 Влад став першим українським ді-джеєм, який виступав на одному з концертних майданчиків фестивалю Sziget в Будапешті. В цьому ж році на фестивалі виступали 8 українських артистів, серед яких «ДахаБраха», ONUKA, «Гайдамаки», полденсер Алекс Щукін, еквілібріст Сергій Тимофєєв, а також Stas Derkach & Bohdan Matviychuk, Golden Brown, The Same Toy.

В 2017 році Влад Фісун брав участь як ді-джей в першому українському таборі Куренівка на фестивалі Burning Man, Невада, США.

В 2019 році Влад зіграв 45-хвилиннй сет у недобудованому об’єкті “Градирня”, розташований у лічених километрах від 4-го реактора Чорнобильської АЕС. Стрім був знятий та поширений телеканалом UATV ніж на 40 країн світу.

В 2020 році Влад створив проект-мікс Tryzub сумісно з Радіо Аристократи у головній залі виставкого комплексу Мистецький Арсенал у Києві. Трекліст проекту складається з платівок українських продюсерів та лейблів, а мікс зігран в унікальній техниці трьох програвачів. Мета проекту – підтримка української андеграундної музичної індустрії. Також додатково з видавцями та продюсерами було проведено телеміст. 

В 2020 році за сприянням промо-групи SHUM.Rave Влад зіграв сет біля будівлі закинутого шпиталя в Лисичанську, який входить до списку номинантів Belgian Heritage Abroad Award. Завдяки культурній акції будівля пригорнула увагу спільноти і з кінця 2020 року перебуває на реставрації.

Примітки

Посилання 
 офіційний сайт Влад Фісун 
 Влад Фісун — DJ, ведучий радіо Аристократи
 Шоу “Большой Фисун” на Радіо Аристократи 
 Шоу  “Праздная Жизнь” на Радіо Аристократи 
 Профіль DJ Fun2mass на сайті Mixcloud 

Українські радіоведучі
Радіоведучі XXI століття
Редактори
__ІНДЕКС__
__ПОСИЛАННЯ_НА_НОВИЙ_РОЗДІЛ__

__ОБОВ_ЗМІСТ__